lewak – rodzaj sztyletu
 lewak – pejoratywne określenie osoby wyznającej skrajnie lewicowe poglądy
 lewak – dawne określenie osoby leworęcznej

Przypisy